Буни — многозначный термин:

Топоним 
 Белоруссия
 Буни — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Буни — деревня в Воложинском районе Минской области.
 
 Россия 
 Буни — село в Чеберлоевском районе Чечни.

Антропоним 
 Псевдоним
 Буни, Вардан Геворгович (1888—1960) — советский армянский композитор и дирижёр.

 Нисба
 Ахмад аль-Буни (ум. 1225/1245) — суфийский богослов.

В археологии 
 Культура Буни — археологическая культура Явы, существовавшая с IV в. до н. э. по I в. н. э.